Shades ist der Titel von:

 Shades (Andrew-Hill-Album), Jazzalbum von Andrew Hill (1987)
 Shades (Keith-Jarrett-Album), Jazzalbum von Keith Jarrett (1976)